Зассовское сельское поселение — муниципальное образование в составе Лабинского района Краснодарского края России.

В рамках административно-территориального устройства Краснодарского края ему соответствует Зассовский сельский округ.

Административный центр — станица Зассовская.

Население

Населённые пункты 
В состав сельского поселения (сельского округа) входят 4 населённых пункта:

Примечания 

Сельские поселения Лабинского района
Сельские поселения Краснодарского края